

імені Калініна — селище, Петропавловський район, Алтайський край
 імені Калініна — селище, Рубцовський район, Алтайський край